Miejscowości w USA:
 Guion – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
Gminy w USA:
 Guion (ang. Guion Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard